Le tournoi de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Philadelphie du 24 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en mars 1975